Письмянка:

 Письмянка (приток Степного Зая) — река в Татарстане.
 Письмянка (приток Усени) — река в Башкортостане.
 Письмянка — ж.-д. станция в г. Лениногорск.